The Force ("la forza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Indagine oltre la vita (The Force) – film del 1994 diretto da Mark Rosman

Musica 
 The Force – album di Kool & the Gang del 1977
 The Force – album degli Onslaught del 1986